

Ровередо-ді-Гуа — муніципалітет у регіоні Венето, провінція Верона
 Ровередо-ін-П'яно — муніципалітет у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Порденоне

Ровередо — громада в кантоні Граубюнден